Kressmann oder Kreßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Kressmann (1879–1968), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat
 Carl Kreßmann (1897–1975), deutscher Unternehmer
 Erich Kreßmann (1891–1945), Generalleutnant
 Konrad Kreßmann (1875–1943), deutscher Unternehmer
 Sigrid Kressmann-Zschach (1929–1990), deutsche Architektin und Bauunternehmerin
 Willy Kressmann (1907–1986), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Cressman, Gressmann